Леонтий Иванович Бунаков — дворянин московский и воевода во времена правления Михаила Фёдоровича. Рюрикович в XXIII колене, из дворянского рода Бунаковы.

Сын Ивана Дмитриевича Бунакова, помещика Вяземского уезда (1594). Имел братьев: Наума Ивановича — убит под Москвой и Яков Иванович († 1649).

Биография 
За московское осадное сидение пожалован вотчинами во Владимирском уезде (1618). Дворянин московский (1627-1640). На отпуске Кизылбашского посла участвует за обеденным столом (17 мая 1625). Приглашён к Государеву столу (08 сентября 1626 и 15 апреля 1628). Воевода в Чёрном Яре (1630-1633). Воевода, с отрядом до 8.000 казаков находился под Козельском против литовских войск и в стычках был разбит при селе Щелкалово, главным образом из-за не подчинения ему казаков (апрель 1634). При встрече литовских послов командовал 41 человеком из сотни дворян (06 февраля 1635). Полковой воевода в Рославле.

Жена: Анисья, вотчинница Московского уезда. Умер бездетным.

Литература 

 Сост. Г.А. Власьев. Потомство Рюрика: материалы для составления родословий. СПб. Т. 1. Князья Черниговские. Ч. 1. Тип: Т-во Р. Голике и И. Вильборг. 1906 г. Бунаков Леонтий Иванович. стр. 263; 265-266.

Примечания 

Воеводы